Чемпионат Европы по кёрлингу 2001 состоялся в городе Вирумяки (Финляндия) с 8 по 15 декабря 2001 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 18 мужских и 14 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 5-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Швейцарии; третье место заняла сборная Финляндии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 12-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Дании; третье место заняла сборная Швейцарии.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в мужском и женском чемпионатах мира 2002. Квалификацию получали команды, занявшие первые 7 мест.

Мужчины

Итоговая классификация (мужчины) 

  Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2002; на чемпионате Европы 2002 примут участие в турнире группы A.
  На чемпионате Европы 2002 примут участие в турнире группы А.
  На чемпионате Европы 2002 примут участие в турнире группы B.

Женщины

Итоговая классификация (женщины) 

  Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2002; на чемпионате Европы 2002 примут участие в турнире группы A.
  На чемпионате Европы 2002 примут участие в турнире группы А.
  На чемпионате Европы 2002 примут участие в турнире группы B.

Примечания 

2001
Международные соревнования по кёрлингу в Финляндии
Спорт в Финляндии в 2001 году
Декабрь 2001 года
кёрлинг
Чемпионаты Европы в Финляндии